Rynek Dolny (niem. Untermarkt)
Rynek Dolny w Görlitz
Rynek Dolny we Freibergu